

Patronyme 

 Roger de Saint-Lary de Bellegarde (), colonel français  sous Charles IX, favori de Henri III ;
 Roger de Bellegarde (), grand écuyer de France, de la même famille que le précédent ;
 Louis Denis Lalive de Bellegarde (1680-1751), financier français ;
 Jean Baptiste Morvan de Bellegarde (1684-1734), écrivain français ;
 Sophie Lalive de Bellegarde (1730-1813), personnalité française, fille du précédent ;
Antoine Dubois de Bellegarde (1738-1824), homme politique français ;
 Heinrich Johann de Bellegarde (1755-1831), général des armées autrichiennes ;
 , famille française comportant plusieurs officiers de marine célèbres au  ;
 Alexeï Bellegarde (Alexeï Valerianovitch Bellegarde) (1861-1942), haut fonctionnaire russe ;
 Dantès Louis Bellegarde (1877-1966), enseignant, écrivain, essayiste, historien  et diplomate haïtien.
 Claude Bellegarde (1927-2019), peintre français.
 Siby Ginette Bellegarde (1949-), femme politique malienne ;
 Alex Bellegarde  (1974-), Contrebassiste et compositeur, petit-fils de Claude. Lauréat du grand prix GM de la  du Festival international de jazz de Montréal;

Toponyme

Bellegarde, ville de la Saskatchewan ;

Bellegarde, commune du Gard ;
 Bellegarde, commune du Gers ;
 Bellegarde, ancienne commune de l'Isère, aujourd’hui rattachée à Bellegarde-Poussieu ;
 Bellegarde, commune du Loiret ;
 Bellegarde, ancienne commune du Tarn, aujourd’hui fusionné avec Marsal et formant la commune de Bellegarde-Marsal :
 Bellegarde, ancienne commune de Tarn-et-Garonne, aujourd’hui intégrée à Vazerac ;
 Bellegarde-du-Razès, commune de l’Aude ;
 Bellegarde-en-Diois, commune de la Drôme ;
 Bellegarde-en-Forez, commune de la Loire ;
 Bellegarde-en-Marche, commune de la Creuse ;
 Bellegarde-Poussieu, commune de l’Isère ;
 Bellegarde-Sainte-Marie, commune de la Haute-Garonne ;
 Bellegarde-sur-Azès, ou Fort de Bellegarde, place fortifiée par Vauban, sur la frontière entre la France et l'Espagne, dans la commune actuelle du Perthus dans les Pyrénées-Orientales.C'est le nom de la planche 59 bis (ou 59+) de la carte de Cassini qui contient cette fortification stratégique.
 Bellegarde-sur-Valserine, commune déléguée de Valserhône,dans l’Ain;
 Saint-Barthélemy-de-Bellegarde, commune de la Dordogne ;
 Saint-Silvain-Bellegarde, commune de la Creuse.
 aéroport de Limoges-Bellegarde, et lieu-dit de Bellegarde.
 Fort de Bellegarde dans les Pyrénées-Orientales

Bellegarde, en allemand Jaun, commune du canton de Fribourg.

Châteaux 
Plusieurs châteaux portent le nom de .

Voir aussi 

 Maréchal de Bellegarde